BG steht als Abkürzung für:
 Bach Gesamtausgabe, siehe Bach-Gesellschaft Leipzig
 Basketballgemeinschaft, Bezeichnung verschiedener Basketballvereine
 Bedarfsgemeinschaft, ein Begriff aus dem Sozialgesetzbuch II
 Behältergerät, siehe Atemschutzgerät#Frei tragbare Isoliergeräte, Bezeichnung für einen Typ von Atemschutzgerät
 Bereitschaftsgrad der ABC-Schutzausrüstung in der Schweizer Armee, siehe ABC-Bereitschaftsgrad
 Berufliches Gymnasium, eine Schulform
 Berufsgenossenschaft, ein Träger der gesetzlichen Unfallsicherung in Deutschland
 Abkürzung für „Beste Grüße“, eine Grußformel (Korrespondenz)
 Bezirksgericht, ein lokales Gericht
 BG Group, ein britisches Energieunternehmen
 Biman Bangladesh Airlines, die staatliche Fluggesellschaft von Bangladesch (IATA-Code)
 Boris Borissowitsch Grebenschtschikow (* 1953), russischer Poet und Musiker
 Brigadegeneral in Deutschland
 Bürgergemeinschaft, Name unabhängiger Wählergemeinschaften, vor allem in NRW
 Bulgarien, Ländercode nach ISO 3166-1
 Bundesgesetz, in diversen Staaten
 Bundesgymnasium, eine Schulform in Österreich
 Burschenschaftliche Gemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Deutschen Burschenschaft
 Business Girl, obsolete Bezeichnung für weibliche Büroangestellte, siehe Office Lady
 Butylglykol, chemische Verbindung
 Chevrolet BG, ein PKW-Modell aus den 1930er und 1940er Jahren
 Grönland, nach dem ICAO-Code
 Kapitän in der Hochseefischerei
 Betriebsgefahr im Eisenbahnwesen

BG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bhutan: Regierungsfahrzeuge (Farbe Gelb auf Rot)
 Deutschland: Bundesgrenzschutz, Bundespolizei (auslaufend)
 Großbritannien: Birmingham
 Italien: Provinz Bergamo
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Österreich: Bundesgendarmerie (auslaufend)
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Ecuador
 Serbien: Belgrad

B.G. steht für:
 B. G. (Rapper) (* 1980), US-amerikanischer Rapper
 B. G., The Prince of Rap (1965–2023), US-amerikanischer Rapper und Dance-Musiker

bG steht als Abkürzung für:
 bezahlt Geld, siehe Kurszusatz

bg steht als Abkürzung für:
 biggrin („breites Grinsen“), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #B
 bulgarische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1
 background, ein Unix-Kommando, um einen Prozess als Hintergrundprozess weiterlaufen zu lassen

.bg steht als Abkürzung für:
 .bg, länderspezifische Top-Level-Domain von Bulgarien

Siehe auch:

Abkürzung